Sherbourne peut faire référence à :
 Sherbourne, un village du Warwickshire, en Angleterre.
 Sherbourne, station de la ligne Bloor-Danforth du métro de Toronto, au Canada
 Sherbourne, une rivière en Angleterre.
 Sherbourne Park, un stade de baseball à Winnipeg, au Canada.